Робер Коэн (; ,  — , ) — французский историк.

Ученик Гюстава Глотца, муж его дочери. Участник Первой мировой войны, был ранен и удостоен наград. Преподавал в Лицее Генриха IV.

По приглашению своего учителя вместе с ним работал над первыми двумя томами фундаментальной четырёхтомной «Историей Древней Греции» (; 1925—1939); после смерти Глотца подготовил два оставшихся тома (последний в двух книгах) вместе с .

Важнейший собственный труд Коэна — вышедший с предисловием  том «Греция и эллинизация Древнего мира» (; 1934, переиздания 1939, 1945, 1948), включающий в себя как беглый очерк истории довольно продолжительного периода, так и основательную библиографию. По мнению американского рецензента , именно библиографическая часть книги наиболее ценна, и хотя столь энциклопедический труд не мог не привести к определённым недочётам в каждом разделе с точки зрения узких специалистов, однако обширная эрудиция автора позволит каждому такому специалисту обнаружить нечто новое и ценное для себя.

Опубликовал также книгу «Афинская демократия от рождения до смерти» (; 1936). Дважды выступил как автор статей в ультраправой газете Je suis partout (1933, 1936), в 1936 г. там же было напечатано интервью с ним.

Примечания 

Историки Франции